Stuor-Saiva kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stuor-Saiva (Gällivare socken, Lappland, 746074-167263), sjö i Gällivare kommun,  (1,2 km²)
Stuor-Saiva (Gällivare socken, Lappland, 749463-162437), sjö i Gällivare kommun,  (44,7 ha)

Se även
Saiva

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn